Список станцій Українських залізниць

Д